Dit is een lijst van planetoïden 111401-111500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111401 - || 2001 XT175 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111402 - || 2001 XA176 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111403 - || 2001 XN176 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111404 - || 2001 XZ177 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111405 - || 2001 XC178 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111406 - || 2001 XB180 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111407 - || 2001 XC183 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111408 - || 2001 XS183 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111409 - || 2001 XZ183 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111410 - || 2001 XK184 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111411 - || 2001 XR184 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111412 - || 2001 XQ187 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111413 - || 2001 XY187 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111414 - || 2001 XN189 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111415 - || 2001 XR190 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111416 - || 2001 XZ190 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111417 - || 2001 XS192 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111418 - || 2001 XY192 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111419 - || 2001 XA193 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111420 - || 2001 XK193 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111421 - || 2001 XD194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111422 - || 2001 XM196 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111423 - || 2001 XU196 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111424 - || 2001 XX198 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111425 - || 2001 XJ202 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111426 - || 2001 XC203 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111427 - || 2001 XH203 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111428 - || 2001 XM206 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111429 - || 2001 XN206 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111430 - || 2001 XQ207 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111431 - || 2001 XN208 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111432 - || 2001 XB209 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111433 - || 2001 XZ212 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111434 - || 2001 XQ215 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111435 - || 2001 XY217 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111436 - || 2001 XU218 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111437 - || 2001 XV222 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111438 - || 2001 XV223 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111439 - || 2001 XJ227 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111440 - || 2001 XK231 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111441 - || 2001 XM232 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111442 - || 2001 XX233 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111443 - || 2001 XU235 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111444 - || 2001 XZ235 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111445 - || 2001 XJ238 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111446 - || 2001 XS238 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111447 - || 2001 XL239 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111448 - || 2001 XA240 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111449 - || 2001 XG240 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111450 - || 2001 XH240 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111451 - || 2001 XM245 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111452 - || 2001 XJ246 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111453 - || 2001 XD248 || 14 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111454 - || 2001 XA250 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111455 - || 2001 XL252 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111456 - || 2001 XJ254 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111457 - || 2001 XJ256 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111458 - || 2001 XP256 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111459 - || 2001 XQ256 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111460 - || 2001 XR258 || 8 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111461 - || 2001 XN259 || 8 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111462 - || 2001 XR259 || 9 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111463 - || 2001 XY259 || 9 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111464 - || 2001 XC262 || 12 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111465 - || 2001 XO263 || 14 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111466 - || 2001 YF2 || 18 december 2001 || Needville || Needville
|-
| 111467 - || 2001 YQ2 || 19 december 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (111468) Alba Regia || 2001 YD5 || 23 december 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, G. Fûrész
|-
| 111469 - || 2001 YQ6 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111470 - || 2001 YE8 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111471 - || 2001 YG8 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111472 - || 2001 YO9 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111473 - || 2001 YM10 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111474 - || 2001 YH12 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111475 - || 2001 YC14 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111476 - || 2001 YL16 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111477 - || 2001 YX16 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111478 - || 2001 YN18 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111479 - || 2001 YT21 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111480 - || 2001 YU24 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111481 - || 2001 YU27 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111482 - || 2001 YN37 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111483 - || 2001 YZ38 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111484 - || 2001 YD41 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111485 - || 2001 YF41 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111486 - || 2001 YY41 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111487 - || 2001 YV44 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111488 - || 2001 YT45 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111489 - || 2001 YH46 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111490 - || 2001 YO46 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111491 - || 2001 YZ46 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111492 - || 2001 YF51 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111493 - || 2001 YB53 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111494 - || 2001 YU53 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111495 - || 2001 YM58 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111496 - || 2001 YX58 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111497 - || 2001 YO59 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111498 - || 2001 YN60 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111499 - || 2001 YF61 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111500 - || 2001 YM62 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten